Hypoxystis irroraria är en fjärilsart som beskrevs av Louis Beethoven Prout 1915. Hypoxystis irroraria ingår i släktet Hypoxystis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
irroraria